Cibórz – osada w woj. lubuskim, w pow. świebodzińskim, w gm. Skąpe
 Cibórz – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. działdowskim, w gm. Lidzbark
 Cibórz – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. działdowskim, w gm. Lidzbark